Ducreux ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Ducreux (* 1947), französischer Radrennfahrer
 Joseph Ducreux (1735–1802), französischer Porträtmaler
 Rose-Adélaïde Ducreux (1761–1802), französische Porträtmalerin des Rokoko und Musikerin